SHG kan syfta på:
Sweden Hockey Games – en årlig internationell ishockeyturnering.
Särskilda helikoptergruppen – ett svenskt specialoperationsförband.